Dråby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Dråby (Ebeltoft) – en bebyggelse og et ejerlav i Dråby Sogn i Syddjurs Kommune
 Draaby Sogn (Frederikssund Kommune) – et sogn i Frederikssund Kommune

 Se også
 Neder Dråby – en bebyggelse og et ejerlav i Draaby Sogn, Frederikssund Kommune
 Over Dråby – en bebyggelse og et ejerlav i Draaby Sogn, Frederikssund Kommune